Emory – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Teksas
 Emory – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia
 Emory – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wirginia
 Emory University – uczelnia wyższa w Stanach Zjednoczonych, w stanie Georgia